est un nom anglais qui signifie meurtre.

Cinéma 

 Murder !, film britannique d'Alfred Hitchcock sorti en 1930 ;
 Murder, court métrage d'animation de Makoto Wada sorti en 1964 ;
 Murder, film indien d'Anurag Basu sorti en 2004.

Télévision 

 Murder, She Wrote, série télévisée américaine créée par Peter S. Fischer, Richard Levinson et William Link, diffusée entre 1984 et 1996 ;
 , minisérie télévisée diffusée sur ABC en 1998 ;
 Murder, émission de télé-réalité américaine présentée, diffusée sur Spike TV en 2007 ;
 Murder, série télévisée américaine créée par Peter Nowalk, diffusée sur ABC depuis 2014 ;
 First Murder, série téléviséeaméricaine diffusée de 2014 à 2016.

Musique 

 Murder, single de New Order, sorti en 1984 ;
 Murder, chanson de UGK, extraite de l'album Ridin' Dirty, sorti en 1996 ;
 Murder, chanson de Bad Religion, sortie en 2007 ;
 Murder, chanson d'Ashlee Simpson, sortie en 2007 ;
 Murder, chanson de Powerman 5000, extraite de l'album Destroy What You Enjoy, sorti en 2006.

Autres 

 , roman de Dean Koontz, publié en 1993 ;
 Murder party, type de jeu de rôle ;
 Murder, jeu vidéo.